Herman Rydin henviser til:

 Herman Rydin (professor) (1822–1904) – svensk juridikprofessor
 Herman Rydin (generaldirektør) (1861–1930) – svensk embedsmand